El nombre "José Laguna" puede referirse a las siguientes personas:

José Laguna, dirigente, jugador y técnico del fútbol argentino.
José Laguna, militar español.
José Laguna y Pérez, pintor español del siglo XIX.